Die Saison 1993/94 war die dritte reguläre Austragung des länderübergreifenden Eishockeywettbewerbes der Alpenliga. Sie wurde mit insgesamt fünfzehn Profi-Mannschaften aus Österreich und Italien ausgetragen. Titelverteidiger war der HC Alleghe, der seine Meisterschaft jedoch an den ebenfalls italienischen HC Bozen verlor.

Teilnehmerfeld und Modus 
Das Teilnehmerfeld blieb im Vergleich zum Vorjahr beinahe unverändert. Es waren jedoch mit dem HK Jesenice, dem einzigen slowenischen Teilnehmer des Vorjahres, und dem Absteiger EK Zell am See zwei Abgänge zu vermelden. Die fünfzehn Teams spielten im Grunddurchgang eine einfache Hin- und Rückrunde aus. Die vier bestplatzierten Mannschaften waren dabei für die Play-offs qualifiziert, die als einfaches Hinspiel ausgetragen wurden.

Grunddurchgang

Playoffs

Kader des Alpenliga-Meisters

Weblinks 
 

1993 94
Eishockeysaison 1993/94